Shuangxing kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shuangxing (socken i Kina, Heilongjiang), 
 Shuangxing (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar